Regno Unito

 Buttermere – lago della Cumbria
 Buttermere – parrocchia civile della Cumbria
 Buttermere – parrocchia civile del Wiltshire